O Clube Desportivo Praia de Milfontes é um clube de futebol português, localizado em Vila Nova de Milfontes, distrito de Beja e tem Estatuto de Utilidade Pública. A suas cores são o azul e o branco.

O Clube Desportivo Praia de Milfontes obteve na passada época, 2008/2009, o melhor resultado de sempre ao classificar-se em 3º lugar na 1ª Divisão Distrital da AF Beja. O onze tipo era constituido por : Pedro Pardal; Gilson, Ribeira, Richard, Bruno Fernandes; Rui Guerreiro, Tiago Rastilho, Diogo Marroquino, João Luís; João Mabi e João Vasco. A Equipa Técnica é constituida por Fernando Candeias, Sergio Costa e David Campos.

O Campo Foz do Mira encontra-se neste momento em obras de arrelvamento sintetico sendo a conclusao da obra prevista para 30/09/09.

O Clube Desportivo Praia de Milfontes utiliza nas sessões de treino os excelentes relvados da Empresa Camposol sediada na localidade.

Para a época de 2009/2010 o Clube Desportivo Praia de Milfontes estabeleceu com o Vasco Gama Atlético Clube um acordo para permuta de jogadores.

A época de 2009/2010 será o ano da afirmação do Clube Desportivo Praia de Milfontes no panorama do futebol distrital.

Praia de Milfontes
Praia de Milfontes
Fundações em Portugal em 1977